Автоагресія (психологія)
 Автоімунітет
 Автоімунні захворювання